Иван Иловайский: Иловайский, Иван Григорьевич (1831—1883) — предприниматель и меценат Российской империи, один из инициаторов создания Совета Съезда горнопромышленников Юга России.
 Иловайский, Иван Дмитриевич (1767 — после 1826/1827) — российский генерал-майор, участник Кавказских походов и Наполеоновских войн.